

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 5 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Kruy“ beginnt.

Kruy 



Kruys 
 Kruys, Gerhardus (1838–1902), niederländischer Politiker und Vizeadmiral
 Kruysse-Morof, Ruth (1942–1992), Schweizer Textilkünstlerin und Malerin
 Kruyswyk, Anny van (1894–1976), niederländische Sopranistin

Kruyt 
 Kruyt, Albert C. (1869–1949), niederländischer Missionar und Ethnograph in Niederländisch-Indien
 Kruyt, Hugo Rudolph (1882–1959), niederländischer Chemiker